

Sigle 
 DPA – destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, detto di equidi
 Department of Political Affairs – Dipartimento per gli affari politici
 Deutsche Presse-Agentur – agenzia di stampa tedesca

Chimica 
 DPA – Acido dipicolinico
 DPA – diphenolic acid, inglese dell'Acido difenolico
 DPA – Acido docosapentaenoico

Codici 
 DPA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto DuPage di Chicago (Stati Uniti)